Croce di guerra al valor militare – onorificenza italiana
 Croce al valor militare – onorificenza francese
 Croce al valor militare – onorificenza maliana

Pagine correlate 
Croce di guerra